Coulon (gemeente) in Frankrijk
 Coulon (rivier) in Frankrijk, ook Calavon genoemd